Hejtman má více významů:
vojenský
 hejtman (vojenství) – velitelská hodnost v některých armádách   
 Souviset může také kozácká hodnost ataman.

civilní
 krajský hejtman – od roku 2000 představitel kraje (v České republice)
 zemský hejtman – zástupce panovníka v zemi (v Čechách od 16. století královský hejtman)
 zemský hejtman a zemská hejtmanka – s výjimkou Vídně předseda nebo předsedkyně vlády rakouských spolkových zemí a italské autonomní provincie Bolzano
 hejtman Pražského hradu – správce Pražského hradu v 15.–18. století
 hejtman německých lén – správce českých zahraničních lén mezi lety 1493 a 1651
 okresní hejtman – předseda okresního úřadu v Rakousku, v českých zemích do roku 1945
 hejtman (feudální správa) – zástupce vlastníka panství, de facto výkonný ředitel 

názvy
 Hejtman (rybník na Koštěnickém potoce) – rybník na Koštěnickém potoce mezi obcemi Chlum u Třeboně a Staňkov
 Hejtman (rybník na Hamerském potoce) – rybník na Hamerském potoce mezi Strmilovem a Střížovicemi

jména osob
 Jan Hejtman (* 1932) – český architekt

Externí odkazy